Heinrich Wohlmeyer ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Wohlmeyer (Agrarwissenschaftler) (* 1936), österreichischer Industrie- und Wissenschaftsmanager
 Heinrich Wohlmeyer (Baumeister) (1855–1929), österreichischer Architekt und Baumeister